

Personen 

 Alexandre Buisson (1886-1939), een Frans piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog
Pierre Benjamin Buisson (1793-1874), een Frans-Amerikaans architect

Plaatsen 

Buisson (België), een dorpje in Ortho, een deelgemeente van La Roche-en-Ardenne.
Buisson (Italië), een plaats in de Italiaanse gemeente Antey-Saint-André.

 Buisson (Vaucluse)
 Le Buisson (Lozère)
 Le Buisson (Marne)
ook:
Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne
Verrières-le-Buisson,  Essonne
Villons-les-Buissons, Calvados